Пищальников — фамилия; имеет женскую форму Пищальникова.
 Пищальников, Богдан Витальевич (род. 1982) — российский легкоатлет, специализирующийся в метании диска.
 Пищальников, Виктор Леонидович (1942—2012) — советский и российский кинооператор. 
 Пищальников, Виталий Владиславович (род. 1958) — советский метатель диска и российский тренер по лёгкой атлетике. См. также 
 

 Примечания